El término «San Agustín» puede referirse a:

Santos 
 San Agustín de Hipona (354–430), santo, padre y doctor de la Iglesia católica;
 San Agustín de Canterbury (¿534?–605), fundador de la Iglesia de Inglaterra;
 San Agustín Roscelli (1818–1902), fundador de la Congregación de Hermanas de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María;
 San Agustín Erlandsön (†1188), primer obispo de Nidaros, Noruega;
 San Agustín Schoeffler (†1851), miembro de la sociedad misiones extranjeras de París, sufrió martirio en Vietnam;
 San Agustín Zhao Rong (†1815), presbítero martirizado en China;

Apellido
 Gaspar de San Agustín, clérigo e historiador español;

Arqueología 
 Parque Arqueológico de San Agustín, yacimiento arqueológico en Colombia;
 Cultura San Agustín, cultura arqueológica en Colombia;

Deporte 
 Club Deportivo San Agustín, club de fútbol peruano;

Edificios 
 Colegio San Agustín ;
 Convento de San Agustín ;
 Estadio Universidad Nacional San Agustín, en Arequipa, Perú;
 Faro de Cabo San Agustín, en Asturias, España;
 Parroquia de San Agustín,Suba,Bogotà,Colombia;
 Iglesia de San Agustín :
 Basílica de San Agustín ;
 Catedral de San Agustín ;

Calles

En España
 Calle San Agustín, en Albacete;
 Calle San Agustín, en Málaga;
 Calle San Agustín, en San Cristóbal de La Laguna;

En Perú
Calle San Agustín en Cusco.

Divisiones administrativas

Argentina 
 San Agustín, localidad de la provincia de Buenos Aires;
 San Agustín, localidad de la provincia de Córdoba;
 San Agustín, localidad de la provincia de Salta;
 San Agustín, localidad de la provincia de Santa Fe;
 Villa San Agustín, localidad de la provincia de San Juan;
 San Agustín, localidad de la provincia de Tucumán.

Bolivia 
 San Agustín, localidad del departamento de Potosí;

Chile 
 San Agustín de Talca, localidad en la VII Región;

Cuba 
 San Agustín, localidad de La Habana;

Colombia 
 San Agustín, localidad en el Departamento del Huila;

El Salvador 
 San Agustín, localidad en el departamento de Usulután;

España 
 San Agustín (Almería), localidad del municipio de El Ejido, provincia de Almería.
 San Agustín del Guadalix, municipio de la Comunidad de Madrid.
 El Valle de San Agustín, lugar del concejo de Tapia de Casariego, Asturias.
 San Agustín (Las Palmas), localidad del municipio de San Bartolomé de Tirajana, provincia de Las Palmas.
 San Agustín (Santa Cruz de Tenerife), localidad del municipio de Los Realejos, provincia de Santa Cruz de Tenerife.
 San Agustín (Teruel), municipio de la provincia de Teruel.
 San Agustín (Vizcaya), anteiglesia del municipio de Elorrio, Vizcaya.
 San Agustín del Pozo, municipio de la provincia de Zamora.
 San Agustín (Islas Baleares), localidad del municipio de Palma, Islas Baleares.
 Sant Agustí des Vedrà, localidad del municipio de Sant Josep de sa Talaia, Islas Baleares.
 San Agustín de Llusanés, municipio de la provincia de Barcelona.
 San Agustín (Alicante), barrio de la ciudad de Alicante.

Estados Unidos 
 San Agustín, localidad en el estado de Florida;

Filipinas 
 San Agustín de Isabela, municipio de la provincia de Isabela;
 San Agustín, municipio en la provincia de Surigao del Sur;

Guatemala 
 San Agustín Acasaguastlán, localidad en el departamento de El Progreso;

Honduras 
 San Agustín, localidad en el departamento de Copán;

México 
 San Agustín Metzquititlán, localidad en el estado de Hidalgo;
 San Agustín Tlaxiaca, localidad en el estado de Hidalgo;
 San Agustín, localidad en el estado de Jalisco;

Perú 
 Distrito de San Agustín de Cajas, división administrativa del departamento de Junín;

Venezuela 
 San Agustín, parroquia de la ciudad de Caracas;
 San Agustín, parroquia del estado Monagas;
 San Agustín, localidad del estado Monagas;

Pintura 
 San Agustín lavando los pies a Cristo, de Bartolomé Esteban Murillo;
 San Agustín en su gabinete, de Botticelli, en la iglesia de Ognissanti, Florencia, Italia;
 San Agustín en su gabinete, de Botticelli, en la Galería de los Uffizi, Florencia, Italia;

Religión 
 Orden de San Agustín, orden de religiosos de la Iglesia católica;
 Orden de Agustinos Recoletos, reforma de los agustinos;
 Regla de San Agustín, conjunto de normas establecidas por Agustín de Hipona para la vida de los monjes;
 Hermandad del Santísimo Cristo de San Agustín, asociación religiosa de la ciudad de Granada, España;
 Hermandad de San Roque, asociación religiosa de la ciudad de Sevilla, España;

Transporte 
 Navío San Agustín, embarcación participante en la batalla de Trafalgar.